Adalbert kan syfta på

 motpåven Adalbert
 ärkebiskop Adalbert av Magdeburg, död 981
 biskop Adalbert av Prag "preussarnas apostel", död 982
 ärkebiskop Adalbert av Hamburg-Bremen, död 1072
 ärkebiskop Adalbero av Hamburg-Bremen, död 1148
 ärkebiskop Adalbert av Mainz, död 1137
 Adalbert av Preussen (1811–1873), preussisk marinofficer
 Adalbert av Preussen (1884–1948), tysk prins
 Adalbert Gyrowetz, tjeckisk kompositör
 Albert Ljunggren, svensk författare med pseudonymen Adalbert
 Per Adalbert von Rosen, svensk konstnär